Vytautas Bičiūnas (1923–1999) – muzykolog, kompozytor
 Vytautas Pranas Bičiūnas (1893–1942) – poseł, malarz, aktor teatralny, pisarz i krytyk literacki